

Musica
 Ti amo – album di Sergio Endrigo del 1967
 Ti amo – canzone di Charles Aznavour del 1975
 Ti amo/Dimentica, dimentica – singolo di Umberto Tozzi, contenente brani inseriti nell'album È nell'aria...ti amo del 1977
 Ti amo – album di Umberto Tozzi del 1977
 Ti amo – album di Simona Tagli del 2002
 Ti amo... – album di Mina del 2006
 Ti amo – album di Vasco Rossi del 2006
 Ti amo – canzone di Elio e le Storie Tese
 Ti amo – canzone di Laura Branigan
 Ti amo – album dei Phoenix del 2017
Ti amo – canzone di Gemitaiz

Letteratura
 Ti amo – saggio di sociologia di Francesco Alberoni del 1996